Meyhöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Meyhöfer (1959–2012), deutsche Journalistin, Literaturkritikerin und Autorin
 Dirk Meyhöfer (* 1950), deutscher Journalist und Publizist
 Elisabeth Meyhöfer (1875–?), deutsche Porträtmalerin und Grafikerin
 Max Meyhöfer (1889–1972), deutscher Philologe
 Robert Meyhöfer, Reeder in Königsberg, siehe Erich Haslinger 
Siehe auch:
 Maihofer